The Dark Side of the Moon steht für:

 The Dark Side of the Moon, ein Album der Rockgruppe Pink Floyd aus dem Jahr 1973
 The Dark Side of the Moon (Film), ein Science-Fiction- und Horrorfilm des Regisseurs D. J. Webster aus dem Jahr 1990
 The Flaming Lips and Stardeath and White Dwarfs with Henry Rollins and Peaches Doing The Dark Side of the Moon (kurz: The Dark Side of the Moon), ein Album der Rockgruppe The Flaming Lips und anderen Künstlern
 The Dark Side of the Moon (Band) multinationales Bandprojekt bestehend aus Melissa Bonny und Mitgliedern der Bands Feuerschwanz und Amaranthe

Dark Side of the Moon steht für:
 im Englischen die Seite des Erdmondes, die von der Erde aus nicht zu sehen ist: die Mondrückseite
 ursprünglich eine im englischen Sprachraum weit verbreitete Metapher für die Unergründlichkeit der menschlichen Seele. Sie basiert auf einem Aphorismus von Mark Twain:  ()
 Dark Side of the Moon (Medicine Head), ein Album der Rockgruppe Medicine Head
 Kubrick, Nixon und der Mann im Mond (englisch: Dark Side of the Moon), eine Mockumentary von William Karel aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
 Transformers 3 – Die dunkle Seite des Mondes (englisch: Transformers: Dark of the Moon), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2011